В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Washington 1976, що проходив у рамках Туру WTA 1976, Ольга Морозова і Вірджинія Вейд виграли титул, у фіналі перемігши пару Мона Геррант і Венді Овертон 7-62, 6-2.

Сіяні пари 

 Франсуаза Дюрр /  Бетті Стов (півфінал)
 Ольга Морозова /  Вірджинія Вейд (чемпіонки)

 Наталія Чмирьова /  (1-ше коло)
 Сью Баркер /  Глініс Коулс (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Washington